Jméno a příjmení Radim Nečas nosí více osobností:

 Radim Nečas (1969) (* 1969) – český fotbalista, otec Radima nar. 1988
 Radim Nečas (1988) (* 1988) – český fotbalista, syn Radima nar. 1969
 Radim Nečas (trenér) – český hokejový trenér
 Radim Nečas (inženýr) – český stavební inženýr

Související články
 Nečas